Zschokke ist der Name folgender Personen:

 Alexander Zschokke (1894–1981), Schweizer Bildhauer
 Bruno Zschokke (1860–1926), Schweizer Chemiker und Metallurg
 Conradin Zschokke (1842–1918), Schweizer Bauingenieur und Bauunternehmer
 Emil Zschokke (1808–1889), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
 Erwin Zschokke (1855–1929), Schweizer Veterinärmediziner
 Friedrich Zschokke (1860–1936), Schweizer Zoologe
 Heinrich Zschokke (1771–1848), deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Politiker
 Hermann Zschokke (1838–1920), österreichischer katholischer Geistlicher und Alttestamentler
 Iris Zschokke (* 1933), Schweizer Physikerin
 Matthias Zschokke (* 1954), Schweizer Schriftsteller und Filmemacher
 Max Zschokke (1886–1960), Schweizer Bauingenieur und Bauunternehmer
 Olivier Zschokke (1826–1898), Schweizer Ingenieur
 Peter Zschokke (1898–1986), Schweizer Politiker
 Richard Zschokke (1895–1946), Schweizer Bauingenieur und Politiker
 Samuel Zschokke (* 1964), Schweizer Zoologe
 Tanja Zschokke (* 1965), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Theodor Zschokke (1806–1866), Schweizer Arzt und Naturforscher
 Theodor Zschokke (Pomologe) (1868–1951), Schweizer Naturforscher und Pomologe
 Walter Zschokke (1948–2009), Schweizer Architekt
 Walther Zschokke (1870–1951), deutscher Optiker und Erfinder

Siehe auch
Zschocke
Zschoke